Kaniža puede referirse a:
 Kaniža (Ivanec), localidad de Croacia en el condado de Varaždin.
 Kaniža Gospićka, localidad de Croacia en el condado de Lika-Senj.
 Kaniža (Bebrina), localidad de Croacia en el condado de Brod-Posavina.